

Codici 
 MZW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matsu (Taiwan)
 mzw – codice ISO 639-3 della lingua deg

Musica 
 MZW – album di Måns Zelmerlöw del 2009